Christian Frosch ist der Name folgender Personen:

* Christian Frosch (Regisseur) (* 1966), österreichischer Regisseur 
 Christian Frosch (Künstler) (* 1968), deutscher bildender Künstler